Jeff Hastings, właśc. Jeffrey Paul Hastings (ur. 25 czerwca 1959 w Mountain Home) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1983/1984, kiedy zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. W całej swojej karierze sześć razy stał na podium konkursów Pucharu Świata (jedno zwycięstwo, dwa razy 2. miejsce oraz trzy razy 3. miejsce).

Jego brat, Chris Hastings, również był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
Hastings zajął 15. miejsce na dużej i 35. na normalnej skoczni w Mistrzostwach Świata w Oslo. Na tych samych mistrzostwach zajął w drużynie 6. miejsce wraz z Nilsem Stolzlechnerem, Reedem Zuehlke'm i Johnem Bromanem. Najwyższą pozycją w klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni było 9. miejsce w 32. Turnieju Czterech Skoczni. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sarajewie zajął 4. miejsce na skoczni dużej oraz 9. na normalnej.

Był przewodniczącym organizacji USA Ski Jumping. Od 1988 zajmuje się komentowaniem konkursów skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Zimowe igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1984 Sarajewo (YUG) – 4. miejsce (duża skocznia), 9. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich 
 Indywidualnie
 1982 Oslo (NOR) – 15. miejsce (duża skocznia), 35. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1982 Oslo (NOR) – 6. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1959